La Coupe de France de rugby à XIII 2007 est la  de la Coupe de France, compétition à élimination directe mettant aux prises des clubs de rugby à XIII amateurs et professionnels affiliés à la Fédération française de rugby à XIII.

Tableau final

Quarts de finale (18 mars 2007) 
 Villefranche-Cahors - Lyon-Villeurbanne 40 - 6
 Villeneuve - Pia 10 - 28
 Carpentras - Carcassonne 6 - 45
 Limoux - Lézignan 16 - 44

Demi-finales (15 avril 2007) 
 Villefranche-Cahors - Carcassonne 0 - 60
 Pia - Lézignan 26 - 22

Finale -  mai 2007 

Sur un terrain détrempé rendu lourd par la pluie continuelle, Pia conserve son trophée en tuant tout suspens en à peine vingt-quatre minutes.

Malgré quelques imprécisions de passes en début de match, Pia marque quatre essais en vingt-quatre minutes. Les Salanquais relâchent leur effort et permettent aux locaux d'inscrire leur premier essai à la demi-heure de jeu, puis un second avant la mi-temps. Malgré l'averse incessante, six essais sont marqués avant la pause.

Les défenses sont plus vigilantes lors du deuxième acte. Pia jugule les attaques carcassonnaises jusqu'à la soixante-cinquième minute. Avec dix points de retard à un quart d'heure de la fin, les canaris reprennent espoir. Mais Pia réaffirme sa suprématie et clôt la marque avec un dernier essai. Finalement les Pianencs s'adjugent la Coupe en disposant de Carcassonne sur le score de 30 à 14.

Notes et références 

2007
Rugby à XIII en France en 2006
Rugby à XIII en France en 2007
Rugby à XIII M